Вильясабарьего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 1228 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона